Tercero (así como tercer y palabras similares, como tercerismo y tercerista, ‘partidario de lo tercero’) puede referirse a:

Número ordinal 
 Número ordinal correspondiente al número cardinal tres (3).

Derecho 
 El tercero, la persona que no ha participado en la formación de un acto jurídico.

Geografía 
 La Isla Tercera o Isla Terceira, del archipiélago de las Azores (Portugal);
 Río Tercero, un río de la provincia argentina de Córdoba;
 Tercero Arriba, un departamento de la provincia argentina de Córdoba.
 Diputación de Tercia, en Lorca (Murcia), cuya Sierra es LIC.

Literatura 
 El tercer hombre (Carol Reed, 1949).

Conceptos partitivos 
 el Tercio o los Tercios, los cuerpos de ejército más importantes de la Monarquía Hispánica del Antiguo Régimen entre 1534 y 1704 (cada uno de ellos tenía una denominación específica -nombres de lugares o de personas-, hubo Tercios viejos -uno de los cuales era el Tercio de Galeras- y Tercios nuevos, así como otras denominaciones);
 el Tercio de la Legión, o Legión Española, una fuerza del ejército de tierra fundada en 1920 como Tercio de Extranjeros o Tercio de Marruecos;
 como concepto fiscal (Tercias Reales).

Conceptos cronológicos 
 El tercer día de la semana: el martes (el primero es el domingo);
 El tercer mes del año: marzo;
 El Año tercero;
 El Siglo tercero;
 El Tercer milenio.

Conceptos deportivos 
 Tercera base, en béisbol.

Conceptos económicos 
 Tercera revolución industrial;
 Terciarización, proceso de aumento del sector terciario;
 Tercerización o subcontratación.

Conceptos históricos 
 Tercera guerra púnica;
 Tercera guerra servil;
 Tercera Cruzada;
 Tercera Coalición;
 Tercera Guerra Carlista;
 Tercera Guerra Mundial (forma de referirse al enfrentamiento abierto y total, que no llegó a ser tal, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX).

Conceptos matemáticos 
 Ecuación de tercer grado ya contestado secundaria

Conceptos médicos o biológicos 
 Las fiebres tercianas, una manifestación de la malaria;
 Tercer sexo.

Conceptos musicales 
 Tercera, intervalo entre notas.

Conceptos políticos 
 Tercera Roma;
 Tercer Estado;
 Tercer Reich;
 Tercer mundo y tercermundismo;
 Tercera posición o tercerposicionismo;
 Tercera vía.

Conceptos religiosos 
 El tercer sacramento: en el uso antiguo la eucaristía (en el uso actual, suele ser anterior a la confirmación);
 La tercera persona de la Santísima Trinidad: el Espíritu Santo.
 El Tercer Misterio de Fátima, objeto de muchas especulaciones.

Referencias